Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018 – 25. edycja Letniego Grand Prix, która rozpoczęła się 21 lipca 2018 w Wiśle, a zakończyła 2 października 2018 w Klingenthal. Zaplanowanych zostało 13 konkursów, w tym 11 indywidualnych, jeden drużynowy mężczyzn oraz jeden drużyn mieszanych.

Tytułu sprzed roku bronił reprezentant Polski Dawid Kubacki, który wyprzedził Słoweńca Anže Laniška i Japończyka Junshirō Kobayashiego.

Ostateczny kalendarz Letniego Grand Prix 2018 został zatwierdzony w maju 2018 roku podczas kongresu FIS w Costa Navarino. Po raz pierwszy w historii konkursy Letniego Grand Prix zostały rozegrane w Rumunii, na skoczni Trambulina Valea Cărbunării w Râșnovie.

Początkowo na 28 września 2018 planowano rozegranie konkursu w Libercu, ale jeszcze przed rozpoczęciem cyklu, na początku czerwca, zawody te zostały odwołane. Jako przyczynę podawano problemy finansowe i organizacyjne.

Konkurs indywidualny w Czajkowskim został odwołany ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Podobnie stało się z zawodami w Klingenthal, które miały zakończyć cykl.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Skocznie 
W tabeli podano oficjalne letnie rekordy skoczni obowiązujące przed rozpoczęciem Letniego Grand Prix 2018 lub ustanowione w trakcie jego trwania (wyróżnione wytłuszczeniem).

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Stan po zakończeniu LGP 2018

Klasyfikacja drużynowa 
Stan po zakończeniu LGP 2018

Zwycięzcy kwalifikacji do zawodów

Sędziowie 
W każdych zawodach skoki oceniane są przez pięcioro sędziów. W ramach wszystkich 9 weekendów Letniego Grand Prix wyznaczona była piątka sędziowska, pełniąca tę funkcję w organizowanych w danym miejscu zawodach. W trakcie całego cyklu LGP 2018 sędziami były 44 osoby z 16 krajów, z czego 43 w trakcie jednego weekendu, a jeden – Bruno Grand-Chavin z Francji – w ramach dwóch (Courchevel i Hinzenbach). Wśród pełniących obowiązki sędziego byli m.in. dawni skoczkowie: Czech Jiří Parma, Fin Asko Aalto, Polak Andrzej Galica, Rosjanin Jewgienij Waszurin i Szwajcar Fabrice Piazzini. W poniższej tabeli podano składy sędziowskie poszczególnych zawodów według narodowości.

Kwoty startowe 
Na podstawie Światowej Listy Rankingowej (WRL) wyznaczono następujące kwoty startowe dla poszczególnych krajów na dane periody LGP 2018. Kwota wyznacza maksymalną liczbę reprezentantów, którą dany kraj miał prawo wystawić w zawodach (nie dotyczy konkursów, których dany kraj był gospodarzem). Państwa, których nie podano w poniższej tabeli mogły wystawić do każdego konkursu co najwyżej dwóch skoczków.

Pierwszy period letni sezonu 2018/2019 składał się z 6 konkursów indywidualnych rozgrywanych od 22 lipca do 26 sierpnia, natomiast drugi od 9 września do 3 października i w jego skład również wchodzi 5 konkursów.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia